Tanysaccus är ett släkte av fjärilar. Tanysaccus ingår i familjen bladskärarmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladskärarmalar
Tanysaccus